Гастон IV де Грайи или де Фуа (;  — , Ронсесвальес) — граф де Фуа и де Бигорр, виконт де Беарн с 1436, виконт де Кастельбон 1425—1462, виконт де Нарбонн 1447—1468, пэр Франции с 1458, сын Жана I де Грайи, графа де Фуа, и Жанны д’Альбре, дочери Карла I д’Альбре, гасконский военачальник на службе короля Франции во время Столетней войны.

Биография 
При рождении Гастон получил титул виконта де Кастельбон. После смерти отца в 1436 году унаследовал его владения под опекой дяди, Матье де Фуа, графа де Комменж.

Служил военачальником у короля Франции Карла VII, который в 1439 году назначил Гастона генерал-лейтенантом французских сил в Гиени, чтобы он мог препятствовать готовившемуся наступлению английской армии под командованием Джона Холланда, графа Хантингтона, однако поход в итоге не состоялся.

В 1441 году Гастон поддержал своего дядю Матье в борьбе против графа Жана IV д’Арманьяк за графство Комменж, но в итоге был вынужден подчиниться королю.

Позже Гастон участвовал в отвоевывании Гиени у англичан. В 1442 году он захватил Тарта. 9 июля 1443 года он назван генералом-лейтенантом Гиени и Гаскони. 26 декабря 1447 года Гастон купил виконтство Нарбонн.

После окончания перемирия с англичанами Гастон возобновил военные действия. В 1449 году он захватил крепость Молеон, а также города Сен-Совер, Иль-де-Додон. В мае 1451 года Гастон в составе армии под командой Жана, графа Дюнуа принял участие в захвате Дакса, в 1452 году — Байоны и Бордо. 17 июля 1453 года Гастон принял участие в битве при Кастийоне. Позже он захватил Медок и Кадиллак, где приказал повесить коменданта Геллерде, который во время переговоров попытался убить Гастона.

3 декабря 1455 года король Наварры Хуан II назначил свою дочь Элеонору и её мужа, Гастона IV де Фуа, наследниками Наварры, лишив наследства своего сына, Карла, принца Вианского. Для помощи тестю против Карла Вианского Гастон отправился в Нижнюю Наварру, где попытался захватить восставшего против отца принца. Позже Хуан назначил Гастона генерал-лейтенантом Наварры.

В знак признания заслуг Гастона король Карл VII в августе 1458 года сделал Гастона пэром Франции.

После смерти в 1461 году короля Карла VII его сын, Людовик XI попытался воспользоваться смутами, которые охватили Арагон после смерти в 1458 году короля Альфонсо V, которому наследовал Хуан II, тесть Гастона. Для того, чтобы привлечь на свою сторону Гастона, Людовик договорился о браке между своей сестрой Мадлен и наследником Гастона IV, Гастоном Молодым.

Во время восстания знати против короля Людовика XI в 1465 году, образовавшей Лигу общего блага, Гастон сохранил верность королю, борясь в Оверни против герцога Жана II де Бурбон. Однако, не очень доверяя Гастону IV и опасаясь его возрастающего могущества, Людовик поддержал мятеж Гастона Молодого против отца. Кроме того он интригами добился, чтобы Хуан II Арагонский сместил Гастона IV с поста генерал-лейтенанта Наварры.

После смерти Гастона Молодого в 1470 году Людовик XI отказался доверить Гастону IV опеку над внуками. В результате недовольный Гастон сблизился с братом Людовика Карлом Беррийским и герцогом Бургундии Карлом Смелым, враждовавших с королём. Кроме того Гастон выдал свою дочь Маргариту за герцога Бретани Франциска II, также враждовавшим с Людовиком. Однако после смерти Карла Беррийского 14 мая 1472 года больной Гастон бежал в Наварру к Хуану II, где и умер.

Брак и дети 
Жена: с 30 июля 1436 года Элеонора Арагонская (2 февраля 1425 — 12 февраля 1479), королева Наварры с 1479, дочь Хуана II, короля Арагона и Наварры, и Бланки д’Эврё, королевы Наварры. Дети:
 Гастон де Фуа (1444 — 23 ноября 1470), виконт де Кастельбон с 1462, принц Вианский
 Пьер II Молодой де Фуа (7 февраля 1449 — 10 августа 1490), епископ Ванна с 1476, архиепископ Арля, кардинал с 1476, вице-король Наварры 1479—1484
 Жан де Фуа (после 1450 — 5 ноября 1500), граф д’Этамп с 1478, виконт де Нарбонн с 1468, претендент на наваррский трон в 1483—1497 гг.
 Мария де Фуа (после 1452—1467); муж: с 19 января 1465 Гульельмо VIII (19 июля 1420 — 27 февраля 1483), маркиз Монферрато
 Жанна де Фуа (после 1454 — после 10 февраля 1476); муж: с 19 августа 1469 Жан V д’Арманьяк (1420 — 6 марта 1473), граф д’Арманьяк
 Маргарита де Фуа (после 1458 — 15 мая 1486); муж: с 27 июня 1471 Франциск II (23 июня 1433 — 9 сентября 1488), герцог Бретонский
 Екатерина де Фуа (после 1460 — до 1494); муж: с 1469 Гастон II де Фуа-Кандаль (ум. 1485), капталь де Буш, граф де Кендал и де Бенож
 Изабелла де Фуа (после 1462 — ?)
 Элеонора де Фуа (после 1466 — в млад.)
 Жак де Фуа (ок. 1469—1500), граф де Монфор

Литература

Ссылки 
 

Правители Европы XV века
История Андорры
Графы де Фуа
Графы Бигорра
Виконты Беарна
Французские деятели Столетней войны
Военачальники Средневековья
Правители Андорры
Дом Фуа-Грайи
Умершие в Наварре
Виконты Габардана
Виконты Марсана
Виконты Кастельбона
Виконты Нарбонны
Ронсесвальес